Järvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järvsor, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Järvisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Järvisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Järvisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Järvisaari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 

Robotskapade Finlandförgreningar